Robert Parr más conocido como Bob o Mr. Increíble es el personaje principal de la película Los Increíbles. Trabaja en una empresa, aunque anteriormente llevaba una doble vida secreta y era conocido como Mr. Increíble, un superhéroe con gran fuerza. Su fuerza es de tal magnitud que por sí sola puede levantar un camión con poca dificultad. Su mejor amigo es Lucio Best, quien también fue un superhéroe llamado Frozono. Bob está casado con Helen, la cual también era una superheroína llamada Elastigirl. Los dos tienen tres hijos: Violeta, Dash y Jack-Jack.
.

Historia 
Mr. Increíble con su antiguo traje. Antiguamente Bob era en secreto un superhéroe conocido como "Mr. Increíble". Pero tras que prohibieran a los superhéroes tener doble identidad y tuvieran solamente su identidad como personas normales, Bob estuvo quince años aburrido ya que no tenía nada de acción. Mientras, trabajaba en una empresa, hasta que su jefe, Gilbert Huph, lo despidió ya que Bob lanzó al Sr. Huph.
 
Más tarde, esa noche, se encontró con un paquete inesperando. Fue una propuesta de una misteriosa mujer llamada Mirage, quien le pedía que trabajase para su empresa, volviendo a tener una vida como superhéroe. Deseoso de revivir sus días de gloria, él está de acuerdo, y trabaja para ellos en secreto sin decirle nada a su familia. Su primera misión era de derrotar a un robot, el Omnidroid 9000. Pronto se deshizo de él, y Mirage empezó a enviarle más misiones.

Sin embargo, poco a poco descubrió que las cosas no son como parecen. Pues es capturado por el líder de la nueva empresa a la que trabaja, Síndrome. El cual era anteriormente Buddy Pine, un muchacho que hace 15 años quiso trabajar como ayudante de Mr. Increíble, pero este último lo rechazó como compañero, (debido a que Bubby en esos momentos era un niño, y Bob no estaba dispuesto a ponerlo en peligro),al recibir su rechazo, Buddy estuvo quince años planeando cómo eliminar a Mr. Increíble,y aprendió algo muy importante: no puedes confiar en nadie, en especial con tus héroes. Más tarde, Mr. Increíble se infiltra en la guarida de Síndrome para descubrir sus planes, y se da cuenta de que ha asesinado a un montón de superhéroes retirados (entre ellos, Telescopio/Gazerbeam) con su invento el Omnidroid, con el que planea atacar Metroville, y que sólo Síndrome pudiera detenerlo, para así ser considerado un "héroe ". Sin embargo, Mr. Increíble es descubierto por Síndrome y aprisionado en su isla.  

Pero con la ayuda de Mirage, Mr. Increíble logra escapar de la isla de Síndrome, y con la ayuda de su familia y Frozono, logra destruir al nuevo Omidroid, algo que hace que la gente vuelva a querer a los superhéroes. Cuando vuelven a su casa, ven que Síndrome ha capturado a Jack-Jack, pero logran salvarlo y acabar con Síndrome. Desde entonces, Bob y su familia luchan contra el mal en equipo.

Poderes y habilidades 
Ya que es muy fuerte y recoge todo pesado, antes era obeso, luego hizo ejercicio y ahora tiene una mejor forma como al inicio de la película,tenía un gran, peinado pero con el tiempo lo perdió y su cabello es un poco corto.

Su hijo menor es quizá el más poderoso superhéroe de su familia, ya que tiene la habilidad de transformarse en lo el quisiera ser.

Referencias 

Personajes de Pixar
Héroes Disney